El término alverjón puede referirse:

 al nombre común de la planta Lathyrus cicera;
 al nombre común de la planta Vicia cracca;
 al nombre común de la planta Vicia hirsuta;
 al nombre común de la planta Vicia lutea.